Роберт Уизден (; род. 2 июня 1958, Брайтон, Англия, Великобритания) — английский актёр, снимавшийся в американских и канадских фильмах и телесериалах.

Биография 
Роберт Чарльз Уизден родился 2 июня 1958 года в Брайтоне, Восточный Суссекс, Англия. В 15 лет вместе с семьёй переехал в Канаду. Дебютировал в восьмидесятых годах на канадском телевидении.

В 2000 году получил премию «Джемини» в категории «Лучшая мужская роль второго плана в драматической программе или мини-сериале».

В 2006 году окончил университет Саймона Фрейзера со степенью бакалавра по педагогике.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актёры Канады
Актёры XX века
Актёры XXI века